Илирија може бити:

 Илирија, античка област у залеђу источних обала Јонског и Јадранског мора 
 Краљевина Илирија, античка краљевина у 3. и 2. веку пре нове ере
 Француска Илирија, историографски назив за француске Илирске провинције
 Краљевина Илирија (1816—1849), круновина Аустријског царства у првој половини 19. века
 1160 Илирија, астероид у главном астероидском појасу Сунчевог система
 Илирија као назив разних привредних предузећа, спортских и других организација

Види још
 Илирик (вишезначна одредница)
 Илирикум (вишезначна одредница)
 Илири (вишезначна одредница)
 Илирски језик (вишезначна одредница)